Westeinde (Drente)
Westeinde (Zoeterwoude)

Desambiguações de topônimos